Dimensie (algemeen), de parameters waarmee de vorm en afmetingen van een voorwerp worden vastgelegd
 Dimensie van een grootheid, vaak een natuurkundige grootheid; de „grootheidsoort” 
 Dimensie (lineaire algebra), het aantal vectoren in de basis van een vectorruimte